Олександр Мойсейович Білий (1905—1981) — збирач-ентузіаст, колекціонер, засновник Музею образотворчих мистецтв м. Чорноморська в Одеській області.

Біографія 
Олександр Мойсейович Білий народився 25 листопада 1905 року в місті Запоріжжя (колишній Олександрівськ) в інтелігентній єврейській родині. Мати, домогосподарка, дбала про трьох синів (Віктора, Едуарда, Олександра). Батько — учасник 3-х революцій, більшовик.

З 1915 по 1918 рр. Олександр навчався в гімназії Чорткова. З 1919 по 1922 рр. навчався на електротехнічних курсах. У своїй автобіографії в графі "соціальне походження" писав: «міщанин — робочий».

Етапи трудової біографії 

 У 1923-1926 рр. був зайнятий на громадських роботах в Одесі. У 1926 р. їде в Кременчук працювати на міській електростанціі. З 1936 по 1941 рр. жив в Балті, де працював головним енергетиком на швейній фабриці. У 1941 році разом з фабрикою був евакуйований в Узбекистан. У 1944 р. після визволення України повернувся до Харкова і взяв участь у відновленні мирного життя міста.
 1944-1959 рр. — працював бригадиром, начальником електромонтажного цеху трамвайно-тролейбусного управління міста Харкова. Будучи справжнім професіоналом - електриком, О. М. Білий вважався кращим раціоналізатором депо. Він вніс понад 70 рацпропозицій з питань удосконалення пристосувань, двигунів, за що був неодноразово нагороджений грамотами та преміями.

Живучи в Харкові, О. Білий починає збирати свою колекцію прикладного мистецтва. Спочатку в 30-ті роки він захопився мистецтвом Сходу, в 50-х рр. він остаточно зупинив свій вибір на вітчизняній художній порцеляні.

 У 1959 р. Олександр Мойсейович Білий повернувся до Одеси, де успішно працював за основним фахом — електриком трамвайно-тролейбусного депо. Там він організував моторообмотувальний цех, щоб полегшити роботи з ремонту двигунів.

Захоплення 
О.М.Білий був людиною різноманітних інтересів, активним книголюбом. Його бібліотека нараховувала близько 1000 томів. Поруч з художніми творами стояла технічна література, книги з мистецтва. Говорячи про порцеляну, О. Білий був не тільки збирачем, але й дослідником. Весь свій вільний час він присвячував пошуку і вивченню порцелянових виробів. Колекціонер був знайомий з багатьма директорами, мистецтвознавцями музеїв, таких як Ермітаж, Історичний музей, Музей кераміки в Кусково та ін.

Дружина О.М.Білого — Є.Б.Зільберт 
Вірним помічником і другом Олександа Мойсейовича була його дружина — Зільберт Є.Б. (16.08.1910 — 2.12.1992)

Євгенія Борисівна народилася в Санкт-Петербурзі в родині службовця, отримала прекрасну домашню початкову освіту, потім продовжила навчання в гімназії та спеціалізованій німецькій школі . Сім'я була дружньою, культурною і високодуховною. Брат дідуся і двоюрідний брат закінчили Академію мистецтв.

Після закінчення школи Євгенія спробувала вступити до Академії мистецтв, проте соціальне походження не дозволило їй здобути вищу освіту. Незважаючи на це, живописом Євгенія займалася з раннього дитинства. Не отримавши можливості вчитися в художньому вищому навчальному закладі, постійно займалася в ізостудії, дуже багато писала, осягаючи секрети образотворчого мистецтва.

За професією технолог-електрик, Євгенія Борисівна взяла участь в 50 виставках, в тому числі в міжнародних виставках художників аматорів в Женеві. Євгенії Борисівні не був чужий дух колекціонування, вона збирала марки, тому розуміла захоплення чоловіка і всіляко підтримувала його в прагненні зібрати гідну колекцію порцеляни.

Створення музею на основі приватної колекції 

Протягом 40-річної наполегливої ​​праці Білому вдалося зібрати одне з найбільших зібрань художньої вітчизняної порцеляни не тільки в Україні, а й у всьому СРСР. Колекція була систематизованим зібранням, що відображало поетапний розвиток цього виду декоративно-ужиткового мистецтва. У 1975 р. О.Білий звертається в партійні та державні органи міста Іллічівська (нині Чорноморськ) для надання сприяння по створенню музею. Він передає в дарунок місту 420 предметів з порцеляни. На сьогодні музейна збірка зберігає 800 предметів з його колекції (завдяки додатковим даруванням і заповіту). Передавши свою збірку державі, О. Білий брав активну участь у становленні музею, який він і очолював до своєї смерті у 1981 році. Урочисте відкриття музею відбулося 25 серпня 1978 року.

Співробітниками музею на чолі з О.Білим був пройдений величезний обсяг роботи по створенню експозиції, яка спочатку розміщувалася в трикімнатній квартирі в підвальному приміщенні, пристосованому під експозицію. З цього часу музей відвідали тисячі іллічівців і гостей міста. Про музей пишуть не тільки українські журналісти, але й центральна преса Союзу ( «Известия», «Літературна газета»). До останніх років життя Олександр Мойсейович Білий очолював музей. Після його смерті Зільберт Євгенія Борисівна продовжила цю благородну справу. За її заповітом музею перейшли в дар антикварні меблі, бібліотека, картини самої художниці. Іллічівський музей став одним з перших в СРСР музеїв особистих колекцій.

Джерела 
 Відкрито виставку відреставрованих творів «З любов’ю в серці» з фондів Чорноморського музею образотворчих мистецтв ім. О. Білого 
Колекціонери СРСР